Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2002-2003 - België
 Eerste klasse 2002-03 (basketbal België)
 Eerste klasse 2002-03 (voetbal België)
 Eerste klasse 2002-03 vrouwen (voetbal Frankrijk)